Radiant (комиксы) - французский комикс в стиле манга
 GtkRadiant - программа для дизайна уровней для компьютерных дней